Krzysztof Miętus (ur. 8 marca 1991 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu AZS Zakopane. Olimpijczyk (2010). Medalista mistrzostw świata juniorów (2008) oraz uniwersjady (2017). Wielokrotny medalista mistrzostw Polski. 

Jego młodszy brat Grzegorz Miętus, również był skoczkiem narciarskim.

Przebieg kariery 
Na przełomie czerwca i lipca 2006 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 25. i 28. miejsce w Bischofshofen. 18 lutego 2007 w zawodach tego cyklu w Zakopanem zajął 2. miejsce. W marcu 2007 wystartował na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 27. miejsce indywidualnie oraz 6. w rywalizacji drużynowej.

Miętus zajął 11. miejsce w klasyfikacji generalnej Lotos Poland Tour. Podczas rozgrywanych 17 września na Wielkiej Krokwi mistrzostw Polski zawodnik zdobył srebrny medal, po skokach na odległość 132 m i 116,5 m.

W kwietniu 2018 zakończył sportową karierę i objął funkcję drugiego trenera w KS Eve-nement Zakopane.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty K. Miętusa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Miętusa na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Miętusa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Miętusa na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Miejsca na podium w konkursach drużynowych Pucharu Świata chronologicznie

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach drużynowych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Lotos Poland Tour

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Mistrzostwa Polski 
Stan po zakończeniu sezonu 2016/2017. Opracowano na podstawie.

Zimowe mistrzostwa Polski seniorów

Letnie mistrzostwa Polski seniorów

Przynależność do grup szkoleniowych reprezentacji Polski

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy trenerzy skoków narciarskich
Polscy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Polscy skoczkowie narciarscy na igrzyskach olimpijskich
Skoczkowie narciarscy AZS Zakopane
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Urodzeni w 1991
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017